Linha do tempo - em inglês, timeline
Timeline (álbum) - segunda coletânea do projeto musical holandês Ayreon
Timeline (filme) - ficção científica de 2003
Time-Line - álbum da banda britânica de rock Renaissance

Desambiguação